Szaturnusz (mitológia) - a római mitológiában a gabonavetés istene
 Szaturnusz, a Naprendszer hatodik bolygója
 Szaturnusz-díj, filmes díj
 Szaturnusz-köd, planetáris köd a Vízöntő csillagképben